Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1996/97 war die 52. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kamen der SC Victoria Hamburg und der Meiendorfer SV nach einer Saison sowie der ASV Bergedorf 85 nach zwei Spielzeiten aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die beiden Aufsteiger Wedeler TSV (Wiederaufstieg nach 46 Jahren) und SV Ochsenwerder-Moorfleet (Wiederaufstieg nach sechs Jahren).

Sieger wurde der SC Vorwärts-Wacker 04, der in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufstieg. Der Zweitplatzierte ASV Bergedorf 85 qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Schleswig-Holstein und setzte sich dort gegen TuS Felde durch.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der SV Ochsenwerder-Moorfleet musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der VfL Lohbrügge nach vier Jahren, Grün-Weiss Eimsbüttel und der Elmshorner MTV beide nach drei Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1996/97 im deutschen Fußball-Archiv

1996
Fußballsaison 1996/97